Regla monàstica, conjunt dels preceptes en els ordes religiosos que han d'observar el seu membres 
 Regla o norma jurídica,
 Regla o norma social
 norma industrial
 Regles, instrument de mesura
 Regla o menstruació
 Verge de Regla 
 Regla (Cuba), ciutat de Cuba
 Lògica i matemàtica:
 Regla d'inferència, un mètode per construir inferències vàlides
 Regla o axioma, declaració que és assumida a propòsit en una discussió particular, comunament acceptada, definitiva d'un problema particular, evident o que es dona per suposada
 Regla o teorema, afirmació demostrada amb axiomes